Ме́лихов — старинная русская фамилия дворянского рода (приблизительно XV век). Происхождение фамилии — от сокращённой формы (Мелех или Мелих) имени Мелентий, означающего по-гречески «заботливый», или Емельян — «ласковый».

Известные носители:
 Мелихов, Андрей Иванович (1773—1821) — русский кораблестроитель.
 
 
 
 Мелихов, Георгий Степанович (1908—1985) — советский живописец и педагог.
 
 Мелихов, Михаил Васильевич — доктор филологических наук, профессор СыктГУ.
 Мелихов, Юрий Афанасьевич (1937—2001) — советский велогонщик.

Мелихова 
 Мелихова, Любовь Николаевна (род. 1936) — доярка совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Мелихова, Ольга Вильгельмовна (род. 1961) — советская и российская киноактриса.

См. также 
 Мелихово
 Мелиховка
 Мелиховская

Примечания